Höckner ist der Familienname von:

 Georg Höckner (1860–1938), deutscher Versicherungsmathematiker
 Jürgen Höckner (* 1966), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Rudolf Höckner (1864–1942), norddeutscher Maler